«Повернуть время вспять» () — мелодрама Андре Тешине с Катрин Денёв и Жераром Депардьё в главных ролях.

Сюжет 

Инженер Антуан приезжает в Танжер контролировать строительство современного телецентра. Но его мало интересует работа, всё внимание Антуана сосредоточено на ведущей вечерней музыкальной программы на местном радио Сесиль. Тридцать лет назад у них был роман. Теперь у Сесиль есть семья: муж, преуспевающий врач, к которому она давно уже не испытывает никаких чувств, взрослый сын, живущий в Париже и изредка навещающий мать.

В ролях

Ссылки 
 
 

Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Андре Тешине
Фильмы на тематику бисексуальности
Фильмы Франции 2004 года